Osoby:
 Axel Andree – niemiecki pisarz
 Karl Andree – niemiecki geograf
 Richard Andree – niemiecki geograf

Zobacz też:
 Andrae
 Andreae
 Andrée